Templeton hace referencia a:

 Templeton (Berkshire), Inglaterra
 Templeton (Devon), Inglaterra
 Templeton (Escocia)
 Templeton (Nueva Zelanda)
 John Templeton (botánico)

Estados Unidos 
 Templeton (California)
 Templeton (Iowa)
 Templeton (Massachusetts)
 Templeton (Pensilvania)
 Templeton (Virginia)